352 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги РЖД, расположена между микрорайоном Торфяники и 2-м микрорайоном района Заозёрный города Кургана, Россия.

Имеет 3 пути: 2 электрифицированных пассажирских и 1 неэлектрифицированный грузовой. На пассажирских путях 2 боковые прямые низкие платформы.

История 
Железнодорожная линия построена в 1913 году.

Пригородное сообщение 
Осуществляется, большей частью, электропоездами и обслуживает северо-западное направление (от Кургана):
 Шадринск (3 пары электропоездов в день).
 Екатеринбург (1 пара электропоездов в день).

Городской транспорт 
Пересадка на автобус осуществляется на остановке 2-й микрорайон.
 В микрорайоне Торфяники (Улица Кленовая, Улица Загородная) на автобус № 319.
 В Заозёрном жилом массиве (Улица Мостостроителей):
 на автобусы №№ 17, 31, 32, 33, 36, 37, 301, 304, 305, 307, 309, 311, 316, 318, 328, 330, 331, 360, 381, 388, 391, 395, 403.

Примечания 

Остановочные пункты Южно-Уральской железной дороги
Железнодорожный транспорт Кургана
Транспортные здания и сооружения Кургана
Железнодорожные станции и платформы Курганской области